Ме́рик, Ме́йрик () — английская фамилия. Известные носители:

 Мерик, Джон (1559—1639) — посол Англии в России, деятель Московской компании.
 Мейрик, Джон (1926—2004) — британский гребец.
 Мейрик, Эдвард (1854—1938) — английский учитель, энтомолог.

Примечания